Zagrad je ime več naselij:
 Zagrad pri Otočcu, občina Novo mesto
 Zagrad, občina Prevalje
 Zagrad, občina Radeče
 Zagrad, občina Škocjan
 Zagrad, Celje
 Zagrad, občina Hrpelje - Kozina
 Zagrad, Hrvaška
 Zagrad, Berane (Črna gora)
 Zagrad, Nikšić (Črna gora)

Glej tudi 

 Zagrađe (razločitev)
 Zagraj (Hrvaška)
Sagrado/Zagraj, Itaija
 Grad (razločitev)
 Podgrad (razločitev)
Zagradišče